Niemcy:
 Ahlden – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Ahlden (Aller) – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Soltau-Fallingbostel

de:Ahlden